Mount Hikurangi bezeichnet zwei Berge in Neuseeland:
 Mount Hikurangi (Gisborne) in der Region Gisborne
 Mount Hikurangi (Northland) in der Region Northland